Carlos López puede referirse a:
 Carlos López Ávila, cantautor venezolano, más conocido como Jeremías
 Carlos López Buchardo (1881-1948), compositor argentino;
 Carlos López Bustamante (1890-1950), editor venezolano;
 Carlos López Cano (1987-2021), futbolista español;
 Carlos López Contreras (1942-), político hondureño;
 Carlos López Huesca (1990-), futbolista español;
 Carlos López Moctezuma (1909-1980), actor del cine mexicano;
 Carlos López Otín (1958-), bioquímico español;
 Carlos López Puccio (1946-), miembro de "Les Luthiers";
 Carlos López Reyes (1988-), futbolista chileno;
 Carlos López de Silanes (1970-), futbolista mexicano;
 Carlos López Riesco (1965-), político español;
 Carlos A. López Ynsfrán (1790–1862), presidente de Paraguay;
 Carlos López "Chaflán" (1887-1942), actor mexicano;
 Carlos Eugenio López (1954-), escritor español;
Luis Carlos López (1879-1950), poeta colombiano;
Carlos López Rubio (1991-), futbolista mexicano;
 Carlos A. López, barrio de Asunción, Paraguay;
 Carlos López, saxofonista y pedagogo, español.